Аксень — топоним в России

 Аксень — деревня, Рязанская область, Ухоловский район.
 Аксень — река, протекает в Ухоловском районе Рязанской области.